«The Colour of My Love» — дванадцятий студійний та третій англомовний альбом канадської поп-співачки Селін Діон. Реліз відбувся 9 листопада 1993 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Селін Діон

Альбоми Селін Діон
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Columbia Records